Orphilinae é uma subfamília de coleópteros da família Dermestidae.

Tribos
 Orphilini LeConte, 1861

 
Subfamílias de dermestídeos